|-
| 19101 - ||  || martie 6, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19102 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19103 - ||  || martie 7, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19104 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19105 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19106 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19107 - ||  || martie 2, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19108 - ||  || martie 2, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19109 - ||  || martie 7, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19110 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19111 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19112 - ||  || martie 2, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19113 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19114 - ||  || martie 1, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19115 - ||  || martie 2, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19116 - ||  || martie 2, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19117 - ||  || martie 2, 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 19118 - ||  || septembrie 26, 1981 || Anderson Mesa || 
|-
| 19119 Dimpna ||  || septembrie 27, 1981 ||  || 
|-
| 19120 Doronina ||  || 6 august 1983 || Nauchnij || L. G. Karachkina
|-
| 19121 ||  || 12 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19122 - ||  || 7 noiembrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 19123 - ||  || 7 octombrie 1986 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 19124 - ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 19125 - || 1987 CH || 2 februarie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19126 Ottohahn || 1987 QW || 22 august 1987 ||  || F. Börngen
|-
| 19127 Olegefremov ||  || 26 august 1987 ||  || 
|-
| 19128 - ||  || 17 decembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst, 
|-
| 19129 Loos ||  || 10 ianuarie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 19130 Tytgat ||  || 11 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19131 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19132 Le Clézio ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19133 - ||  || 7 august 1988 || Kleť || 
|-
| 19134 ||  || 15 octombrie 1988 ||  || 
|-
| 19135 - || 1988 XQ || 3 decembrie 1988 ||  || K. Endate, 
|-
| 19136 Strassmann ||  || 10 ianuarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 19137 Copiapó ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19138 - ||  || martie 10, 1989 || Toyota || K. Suzuki, 
|-
|  ||  || 6 aprilie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 19140 Jansmit ||  || septembrie 2, 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 19141 - ||  || septembrie 26, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19142 - ||  || septembrie 26, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19143 ||  || septembrie 26, 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19144 - ||  || 28 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 19145 - || 1989 YC || 25 decembrie 1989 || Chions || 
|-
| 19146 || 1989 YY || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 19147 ||  || 30 decembrie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 19148 Alaska ||  || 28 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 19149 Boccaccio ||  || martie 2, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19150 - || 1990 HY || 26 aprilie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19151 ||  || 20 mai 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 19152 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19153 ||  || 28 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19154 ||  || 24 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19155 Lifeson ||  || septembrie 22, 1990 || Palomar || 
|-
| 19156 - ||  || septembrie 20, 1990 ||  || T. Seki
|-
| 19157 - ||  || septembrie 22, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19158 - ||  || septembrie 22, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19159 - || 1990 TT || 10 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 19160 - ||  || 15 octombrie 1990 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 19161 - ||  || 15 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 19162 Wambsganss ||  || 10 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 19163 - ||  || 16 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19164 - ||  || 12 ianuarie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19165 - || 1991 CD || 4 februarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 19166 ||  || martie 7, 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19167 ||  || martie 9, 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19168 ||  || martie 14, 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19169 - || 1991 FD || martie 17, 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19170 || 1991 FH || martie 18, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 19171 - || 1991 FS || martie 17, 1991 || Fujieda || , 
|-
| 19172 ||  || martie 22, 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19173 Virginiaterése ||  || 15 aprilie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 19174 ||  || 11 iulie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 19175 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19176 - ||  || 2 august 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 19177 ||  || 9 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19178 Walterbothe ||  || septembrie 9, 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 19179 ||  || septembrie 12, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19180 ||  || septembrie 15, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 19181 ||  || septembrie 30, 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 19182 Pitz ||  || 7 octombrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 19183 Amati ||  || 5 octombrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 19184 - ||  || 6 octombrie 1991 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 19185 Guarneri ||  || 4 octombrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 19186 - ||  || 5 noiembrie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 19187 - ||  || 4 noiembrie 1991 ||  || S. Otomo
|-
| 19188 Dittebesard || 1991 YT || 30 decembrie 1991 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 19189 Stradivari ||  || 28 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 19190 Morihiroshi ||  || 10 ianuarie 1992 ||  || , 
|-
| 19191 - ||  || 23 februarie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19192 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 19193 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 19194 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 19195 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 19196 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 19197 - || 1992 EO || martie 6, 1992 ||  || T. Seki
|-
| 19198 - ||  || martie 2, 1992 || La Silla || 
|-
| 19199 - ||  || martie 26, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19200 - ||  || 4 aprilie 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-